Torá — livros que constituem o texto central do judaísmo
Torás — grupo étnico indígena do Brasil
Tronco (órgão vegetal)
Tora e Piccilli — comuna italiana da região da Campania

Municípios da Espanha 
Torà — na Catalunha
Torás (Espanha) — na Comunidade Valenciana

Ver também
Tora! Tora! Tora! — filme de 1970 de Richard Fleischer

Desambiguações de topônimos